Nagara puede designar:
 Nagara (Chiba), un pueblo de Japón.
 Nagara (crucero), un barco de la Armada Imperial Japonesa.
 La Clase Nagara de cruceros ligeros, a la que pertenecía el buque anterior.
 Término sánscrito para ciudad.
 Nagara, Kannada, una ciudad de la India en Kannada.
 Naqareh, un tipo de tambor del Oriente.
 Nagara, un tambor de Turquía y Azerbaiyán.